Orange City (Florida)
 Orange City (Iowa)
 Nágpur,  Mahárástra, India, "Orange City"-nek is becézik